Автоно́мний о́круг — адміністративно-територіальна одинця.

 Автономний округ (Китай)
 Автономний округ (Росія)